Op de US Open 1991 speelden de mannen in het dubbelspel van 26 augustus tot en met 8 september. De als eerste geplaatste Australiër John Fitzgerald en de Zweed Anders Järryd wonnen het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Amerikanen Scott Davis en David Pate met 6-3, 3-6, 6-3, 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1991